Unionskirche ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Unionskirche (Idstein)
 Unionskirche (Kaiserslautern)
 Unionskirche (Mannheim)
 Unionskirche (Neunkirchen am Potzberg)
 Unionskirche Heilige Dreifaltigkeit in Wjalikaja Swarotwa, Weißrussland

Siehe auch:
 Unierte Kirche
 Union Church
 Kirchenunion